

Ґожухово — село в гміні Стольно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґожухово — село в гміні Клецько Гнезненського повіту Великопольського воєводства